

Persone
 Drahomír Koudelka – pallavolista cecoslovacco
 Josef Koudelka – fotografo ceco
 Roman Koudelka – saltatore con gli sci ceco

Videogioco
 Koudelka – videogioco di ruolo per PlayStation sviluppato da Sacnoth